La Superliga 2020-2021, 29ª edizione della massima serie del campionato croato di pallavolo femminile, si è svolta dal 19 settembre 2020 all'8 maggio 2021: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club croate e la vittoria finale è andata per la quindicesima volta, la quarta consecutiva, all'.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime quattro classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, la penultima classificata si è qualificata allo spareggio promozione-retrocessione, mentre l'ultima classificata è retrocessa in Prva Liga.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Semifinali e finali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
Spareggio promozione fra la penultima classificata e la seconda classificata della Prva Liga, strutturati in una finale giocata al meglio di due vittorie su tre gare: la vincente dello spareggio ha ottenuto il diritto a partecipare alla Superliga 2021-22 mentre la perdente è stata relegata in Prva Liga.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Sorteggio.

Squadre partecipanti 
A causa dell'interruzione anticipata del campionato per effetto della pandemia di COVID-19, nella stagione 2019-20 non ci sono state retrocessioni mentre sono state promosse dalla Prva Liga la  e il , rispettivamente al secondo e al terzo posto nel primo gruppo al momento dell'interruzione del campionato (la prima classificata era l' II).

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Qualificata allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocessa in Prva Liga .

Note:
L'Osijek ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale

Spareggio promozione-retrocessione

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021